Motorola Droid Xyboard, ранее выпущенный как Xoom 2 в Европе, а затем переименованный, представляет собой планшетный компьютер на базе Android от Motorola Mobility, о котором Motorola объявила 3 ​​ноября 2011 года.

По сравнению со своим предшественником, Motorola Xoom, на веб-сайте Motorola говорится, что Motorola Droid Xyboard будет «на 10 процентов легче», «на 33 процента тоньше», будет иметь «улучшенный 10,1-дюймовый HD-экран» и сможет «потоковую передачу данных с ПК». файлы на планшет с помощью MotoCast™». Устройство доступно в вариантах 3G и WI-FI с возможностью выбора между 8,2-дюймовым или 10,1-дюймовым экраном. На веб-сайте также утверждается, что двухъядерный процессор планшета с тактовой частотой 1,2 ГГц «повышает скорость на 20 процентов».

Доступен дополнительный активный емкостный стилус, который продается отдельно.

Медиа издание 
Droid Xyboard также доступен в виде Media Edition. На веб-сайте Motorola указано, что Media Edition будет «потоковой передачей файлов с вашего ПК» с помощью «MotoCast™» и имеет 8,2-дюймовый «широкоэкранный HD-экран» с «адаптивным виртуальным объемным звуком». Media Edition не поддерживает активный стилус.

Доступность

Великобритания 
Оба планшета Xoom 2 были выпущены в ноябре 2011 года и доступны в Великобритании в Carphone Warehouse, Best Buy, Dixons, PC World и Currys в Соединенном Королевстве.

Северная Америка 
Droid Xyboard был выпущен в некоторых магазинах 9 декабря, а во всех магазинах — 12 декабря 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный Сайт

Motorola